Eisinger ist der Familienname folgender Personen:

 Angelus Eisinger (* 1964), Schweizer Städtebau- und Planungshistoriker
 Claudia Eisinger (* 1984), deutsche Schauspielerin
 Detlev Eisinger (* 1957), deutscher Pianist
 Günter Eisinger (* 1929), deutscher Kameramann
 Irene Eisinger (1903–1994), deutsche Sängerin (Sopran)
 Jean-Bernard Eisinger (1938–2015), französischer Jazzpianist, Komponist und Arzt
 Jo Eisinger (1909–1991), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Jonas Eisinger (1844–1914), Ratschreiber in Stebbach
 Josef Eisinger (* 1924), österreichisch-amerikanischer Physiker und Hochschullehrer
 Max Eisinger (1909–1989), deutscher Schachmeister
 Selma Meerbaum-Eisinger (1924–1942), deutschsprachige jüdische Dichterin und Holocaust-Opfer
 Thomas Eisinger (* 1960), deutscher evangelikaler Theologe
 Ute Eisinger (* 1964), österreichische Dichterin, Übersetzerin und Lektorin
 Walther Eisinger (1928–2014), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Eisingen